Бирлестик (с  — Объединение, Единство) — название населённых пунктов в Казахстане:
 
 Бирлестик — посёлок в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Бирлестик — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Бирлестик — название села Салимбай Прманов района Турара Рыскулова Жамбылской области до 1990-х.
 Бирлестик — до 2018 г. название села Жаназар батыр в Чиилийском районе Кызылординской области.